Аласъярви () — озеро в юго-западной части Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь бассейна — 33,3 км².

Форма озера продолговатая, вытянутая с юго-востока на северо-запад. На озере один небольшой остров в центральной части. Берега каменисто-песчаные, местами скалистые. Из озера вытекает безымянный ручей, втекающий с левого берега в реку Ильменйоки. В юго-восточной оконечности в озеро впадает безымянная протока длиной порядка 350 м, соединяющая Аласъярви с озером Хитоланъярви, в которое, в свою очередь, втекает протока из озера Райватталанлампи.

Вдоль юго-западного берега проходит железнодорожная линия Выборг — Хийтола.

На северном берегу озера расположен посёлок Куянсуо.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000012820.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Бегуновки
Озёра Лахденпохского района